Caro může být:
 Caro (Michigan), město v USA
 Caro (Morbihan), město ve Francii
 Caro (nápoj), náhražka kávy 
 Caro-Kann, šachové zahájení
 Caro Emerald (* 1981), nizozemská zpěvačka
 Caro Josée (* 1958), německá zpěvačka
 Caro Ramsay, skotská spisovatelka
 Annibale Caro (1507–1566), italský básník
 Anthony Caro (1924–2010), anglický sochař 
 Heinrich Caro (1834–1910), německý chemik
 Isabelle Caro (1982–2010), francouzská modelka
 Marc Caro (* 1956), francouzský filmový režisér
 Niki Caro (* 1966), novozélandská filmová režisérka
 Nikodem Caro (1871–1935), polský chemik
 Polonez Caro, jiný název pro FSO Polonez
 Mont Caro, hora ve Španělsku
 Vila Caro (Gliwice), novorenesanční stavba v Gliwicích